

Wydarzenia 

 w Rzymie wprowadzono podatek od wyzwolenia niewolników.